У Японії налічується понад сотні діючих і згаслих вулканів.

Хоккайдо

Хонсю

Острови Ідзу

Острови Оґасавара

Кюсю

Острови Рюкю

Примітки

Джерела 
 Вулканы, Вулканы Японии 
 Volcano World, Volcano Index  
 http://www.volcanodiscovery.com 

Списки:Географія Японії
Японія